Garbacz bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Garbacz, ein Dorf der Gmina Waśniów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Garbacz/Grabacz, ein Weiler der Gmina Parchowo in der Woiwodschaft Pommern

 Garbacz (Berg), (dt. Seidelberg), ein Berg in der Gmina Czarny Bór in der Woiwodschaft Niederschlesien